Ángel Fernández (golfer) (1956), een Chileens golfer
 Ángel Fernández (schermer) (1961), een Spaans schermer
 Ángel Fernández (voetballer) (1971), een Ecuadoraans voetballer
 Ángel Fernández Pérez (1988), een Spaans handballer